Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej 2012 – 28 edycja Mistrzostw Europy do lat 19, które były rozegrane w Estonii w lipcu (3–15) 2012 roku. W turnieju mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy urodzili się po 1 stycznia 1993. Tytuł zdobyty przed rokiem, w Rumunii obroniła reprezentacja Hiszpanii.

Stadiony

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Strzelcy 
 5 gole
  Jesé Rodríguez
 3 gole

 2 gole

 1 gol

 bramki samobójcze
  Artur Pikk dla Portugalii

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona UEFA
 Strona turnieju

Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2012 w Estonii